Ла Улера има више значења:

 Ла Улера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Улера (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Улера (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Улера (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Улера (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику